ZUP steht für:
 Zentr Uprawlenija Poljotam, russisches Flugkontrollzentrum für Raumfahrt
 Zentraler Umschlagplatz, ein draußen liegendes (militärisches) Güterverteilungszentrum
 Zentraler Umsteigepunkt, Begriff aus der Mobilitätsplanung
 Zusatz-Umwälzpumpe (Heiztechnik) in der Heiztechnik
 Zuverlässigkeitsprüfung (auch: ZÜP für Zuverlässigkeitsüberprüfung) nach § 7 Luftsicherheitsgesetz
 Bahnhof Piatihatki (DS100-Code), Bahnhof von Pjatychatky, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine

Z.U.P. oder ZUP steht für:
 zone à urbaniser en priorité, „Gebiet mit vorrangigen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen“ nach französischem Planungsrecht der 1950er Jahre, heute als Kürzel Jargon für jedwede große Neubausiedlung

ZuP steht für:
 Zentrum unterstützender Pädagogik, geschützter inklusiver Schulbereich für Sonderpädagogen, Sozialarbeiter und Erzieher des Ganztagsbereichs nach Art. 24 dem UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)

Zup steht für:
 Zugpersonal, Begriff aus dem Eisenbahnwesen
 Masum Zup, Ort in Hkamti Township, Hkamti District, Sagaing-Region, Myanmar

.zup steht für:
 Dateiendung für Dateien mit User defined settings der Software Microsoft Dynamics NAV

Abkürzung